A 2012-es alpesisí-világkupa versenysorozata 2011. október 22-én kezdődött a hagyományos helyszínen, az ausztriai Söldenben. A 46. világkupaidény zárása 2012. március 18-án volt, szintén Ausztriában, Schladmingban.

Két versenyt rendeztek Szocsiban, a 2014. évi téli olimpiai játékok helyszínén. Két városi verseny rendezése is a tervek között szerepelt, Münchenben elmaradt, Moszkvában viszont meg tudták rendezni a viadalt. Az alpesi sí világkupa-sorozat összetettjének győztesei, az osztrák Marcel Hirscher és az amerikai Lindsey Vonn lettek.

Győztesek 
Svédországban Åreban rendezett óriás-műlesiklás győzelmével Lindsey Vonn, immáron az elmúlt öt év alatt negyedik összetett bajnoki címét szerezte meg.
Ezzel a győzelemmel a második helyre került a világ örökranglistáját vezető Annemarie Moser-Pröll mögé, aki összesen hat alkalommal szerzett összetett bajnoki címet. 
A férfiak záró versenyét Schladmingban rendezték meg, ahol az osztrák Marcel Hirscher a svájci Beat Feuzt megelőzve lett első. Ő első alkalommal kerülhetett a dobogó legfelsőbb fokára.

Versenynaptár

Rövidítések

Férfi

Női

Csapatverseny

A világkupa állása

Férfi

Összetett 

Végeredmény 44 verseny után.

Lesiklás 

Végeredmény 11 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás 

Végeredmény 8 verseny után.

Óriás-műlesiklás 

Végeredmény 9 verseny után.

Műlesiklás 

Végeredmény 11 verseny után.

Kombináció 

Végeredmény 4 verseny után.

Női

Összetett 

Végeredmény 37 verseny után.

Lesiklás 

Végeredmény 8 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás 

Végeredmény 7 verseny után.

Óriás-műlesiklás 

Végeredmény 9 verseny után.

Műlesiklás 

Végeredmény 10 verseny után.

Kombináció 

Végeredmény 2 verseny után.

Nemzetek kupája

Összesített 

Végeredmény 81 verseny után.

Férfi 

Végeredmény 44 verseny után.

Női 

Végeredmény 37 verseny után.

Jegyzetek

További információk 

Alpesisí-világkupák
Alpesisi